UTP est le sigle correspondant à :
 Unshielded Twisted Pair (paire torsadée non blindée).
 unterer Tod Punkt en allemand, soit « point mort bas », en mécanique automobile.
 Uridine triphosphate en biologie.
 Union des transports publics et ferroviaires, l'organisation professionnelle française des entreprises de transport public urbain et des entreprises ferroviaires.
 Universidad Tecnológica de Panamá, Université Technologique du Panamá.
 Universal Trading Process, processus de cotation de valeur mobilières
 Uncertain Tax Positions : Processus de provisionnement des risques fiscaux
 Utp, album musical sorti en 2008
 µTP - Micro Transport Protocol
Universal Trunk Protocol, protocole réseau